Personen

Plaatsen in de Verenigde Staten

overige
Spencer (film), een biografische dramafilm, geregisseerd door Pablo Larraín
Spencer (televisieserie), Amerikaanse televisieserie
Debardeur of spencer, mouwloze trui